Московская область
 Флаг Горского сельского поселения (Одинцовский район)
 Флаг Горского сельского поселения (Орехово-Зуевский район)